Les termes de siège de Caen ou bataille de Caen peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

Siège de Caen (1204) par Philippe Auguste.
Siège de Caen (1346) par les Anglais lors de la Chevauchée d'Édouard III en 1346 durant la guerre de Cent Ans.
Siège de Caen (1417) par les Anglais dans le cadre de la conquête de la Normandie par le roi Henri V d'Angleterre durant également la guerre de Cent Ans.
Siège de Caen (1450) par les Français toujours pendant la guerre de Cent Ans 
Siège de Caen (1620) par le maréchal de Praslin 
Bataille de Caen en 1944 durant la bataille de Normandie pendant la seconde Guerre mondiale

Homonymie de sièges
Siege